La regió nord-americana de la Nova França, que comprenia les àrees colonitzades per França a l'Amèrica del Nord, i després cedides al Regne Unit.
 El regne de la Nova França, també anomenat regne de l'Araucània i la Patagònia. Mai va ser reconegut per cap estat.

Vegeu també 
 Nueva Francia, localitat argentina de la província de Santiago del Estero.